RMM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Mali.
 ročni minomet